Chuchowfu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Quzhou (ort i Kina), Zhejiang, 
 Lishui (prefekturhuvudort i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar